El término Moro hace referencia a varios artículos:

Religión
 Moro, término históricamente utilizado en España para designar a la persona que racialmente procede del norte de África o de países árabes.
Moro, musulmán de Filipinas.

Mitología 
 Moro, divinidad de la mitología griega.

Toponimia 
 Distrito de Moro, región Ancash, Perú.
 La Isleta del Moro, localidad de la provincia de Almería, España.
 Moro, parroquia del concejo asturiano de Ribadesella, España.
 Moro, localidad en el estado de Oregón, Estados Unidos.
 Moro, ciudad en la provincia de Sind, Pakistán.
 Venta del Moro, municipio en la provincia de Valencia, España.
 Moro Moro, municipio en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Fitónimo 
 Hierba del moro, nombre común de la planta 'Inula helenium'.
 Hierba del moro, nombre común de la planta 'Erodium moschatum'.
 Hierba del moro, nombre común de la planta 'Helianthemum glomeratum'.
 Hierba del moro, nombre común de la planta 'Muscari neglectum'.
 Raíz del moro, uno de los nombres vulgares de 'Inula helenium'.

Zoónimo 
 Macaco moro, nombre vulgar de 'Macaca maura'.

Antropónimos 
 Moro (apellido)

Personas 
 Aldo Moro (1916-1978), profesor universitario de derecho penal, y político italiano ; ocupó cargos importantes tanto a nivel europeo como en Italia, y entre otras cosas, fue primer ministro de su país en los períodos 4 de diciembre de 1963 - 24 de junio de 1968 y 23 de noviembre de 1974 - 29 de julio de 1976.
 Antonio Moro (h.1519-h.1576/78), también conocido como Anthonis Mor van Dashorst, artista holandés, especializado en retratos.
 César Moro (1903-1956), también conocido como Alfredo Quíspez Asín Mas, artista peruano, poeta y pintor surrealista.
 Isabella Moro (1965-), botánica de nacionalidad italiana, fitogeógrafa, micóloga, profesora, taxónoma, curadora, y exploradora.
 José Luis Moro (1926-2015), también conocido como José Luis Moro Escalona, dibujante (ilustrador) español, fundador de la empresa 'Estudios Moro', y hermano de Santiago Moro.
 Manuel Moro (1929-2007), también conocido como Manuel Moro Cid, dibujante (historietista) mexicano de cómic.
 Santiago del Moro (1978-), periodista argentino, así como actor y presentador de radio y televisión.
 Santiago Moro (?-2007), artista español de la animación y la publicidad para cine y televisión, fundador de la empresa 'Estudios Moro', y hermano de José Luis Moro.
 Tomás Moro (1478-1535), también conocido como Thomas Moro, así como Thomas More y como Thomas Morus, pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, considerado santo y mártir de la Iglesia católica (beatificado en 1886 y canonizado en 1935).

Apodos 
 Emilio el Moro, cantante, guitarrista y humorista español.
 Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, mecenas de Leonardo da Vinci.

Miscelánea 
 El Óscar del moro, cómic
 Moro, del latín 'maurus', adjetivo que indica tonalidad oscura. Se emplea para referirse al pelo, a la piel, al plumaje o a los ojos.
 En el registro coloquial del español peninsular el término se empleó para llamar a los niños aún no bautizados, a los hombres muy celosos de sus parejas y al vino sin mezcla de agua.
 Muchas veces se encuentra en nombres de muchos de los lugares prehistórico de la península como la La cueva del Moro de Olvena en Aragón, La cueva del Moro de Tarifa, La cueva del Moro de Gajano, La cueva del Moro de Albacete y un largo etcétera.
 Con respecto al pelaje de equino, moro es el caballo negro con mancha blanca en la frente y en una o dos extremidades. En Argentina, sin embargo, se suele llamar moro al caballo con mezcla de pelos blancos y negros que da reflejos azulados.
 En República Dominicana, moro se refiere a una forma de arroz cocinado, originalmente conocido como "moros y cristianos".

Notas y referencias